Деспина е често срещано женско име в Европа и на Балканския полуостров. Най-вече в Гърция.
Женски имена